Саво́йя (, , ):

Топонимы 
 Савойя — историческая область на юго-востоке Франции у подножия Альп.
 Савойя — департамент на востоке Франции, один из департаментов региона Рона — Альпы.
 Савойское герцогство — государство в Европе (на юго-востоке Франции и северо-западе Италии), существовавшее в 1416—1720 годах и принадлежавшее Савойскому дому.
 Савойя — замок XIX века в Италии, построенный по воле королевы Маргариты Савойской.

Персоналии 
 Савойя, Джанкарло (род. 1944) — итальянский футболист.
 Савойя, Теа (урожд. Вальт, род. 1941) — итальянская, кёрлингистка.

Прочее 
 «Савойя» — итальянский футбольный клуб из города Торре-Аннунциата.

См. также 
 Савой
 Савойский дом
 Савояры
 Бал в Савойе — оперетта венгерского композитора Пала Абрахама